Хеген () — коммуна в Германии, в земле Шлезвиг-Гольштейн. 

Входит в состав района Дитмаршен. Подчиняется управлению КЛьГ Хеннштедт.  Население составляет 53 человека (на 31 декабря 2006 года). Занимает площадь 2,86 км². Официальный код  —  01 0 51 040.

Ссылки
 Официальная страница

Города Шлезвиг-Гольштейна